Wolffheim ist der Familienname folgender Personen:

 Elsbeth Wolffheim (1934–2002), deutsche Literaturhistorikerin, Slawistin, Übersetzerin und Schriftstellerin
 Fritz Wolffheim (1888–1942), kommunistischer Politiker
 Hans Wolffheim (1904–1973), deutscher Literaturwissenschaftler und Lyriker
 Nelly Wolffheim (1879–1965), deutsche Pädagogin, Publizistin
 Werner Wolffheim (1877–1930), deutscher Musikschriftsteller